Beata Bartolomea Carletti, da Chivasso, celebrata il 18 maggio
Santa Bartolomea Capitanio, (1807-1833), cofondatrice della congregazione delle Suore di Maria Bambina, celebrata il 26 agosto
beata Bartolomea Bagnesi (1511-1577), monaca domenicana, celebrata il 27 maggio

Pagine correlate 

Bartolomeo
San Bartolomeo